Эдуард Ансееле (; 1856 — 1938) — бельгийский политический деятель.

Биография 

Эдуард Ансееле родился 28 июля 1856 года в городе Генте в семье сапожника. Младшая сестра Ансееле, ставшая учительницей, была матерью писателя Жана Рэйя. 

Свою трудовую карьеру Эдвард Ансееле начал разносчиком газет, затем работал наборщиком в типографии и потом выступил на литературное поприще романами, с яркой социалистической окраской, на нидерландском языке: «Voor’t Volk geofferd» и «De Omwentelling van 1830».

В 1886 году был приговорён к годичному заключению за преступление печати. С 1894 года состоял депутатом палаты, где принадлежал к умеренным членам социал-демократической партии (Бельгийской рабочей партии) и был одним из главных в Бельгии организаторов и деятелей рабочего профессионального движения.

Согласно Малой советской энциклопедии: «Оппортунизм Анселя ярко проявился на чрезвычайном конгрессе партии (1910), где Ансель вместе с Вандервельде отстаивал идею поддержки либерального правительства и участия в нём. В 1918—21 Ансель участвовал в коалиционном министерстве в качестве министра общественных работ». Позднее Ансееле Э. занимал должности министра почт и железнодорожного министра.

Во время Первой мировой войны оккупанты предлагали Эдуарду Ансееле должность «президента Бельгии», но он категорически отверг это предложение.

18 февраля 1938 года Эдуард Ансееле скончался в родном городе, где после его смерти ему был установлен памятник.

Изображен на бельгийской почтовой марке 1956 года.

Библиография 

 «Voor 't volk geofferd» (1881)
 «De omwenteling van 1830» (1882)
 «De algemeene werkstaking» (1888)
 «De ware vijand van werkman en kleinen burger» (1890)
 «De samenwerking en het socialisme» (1902)
 «Vooruit» (1913)

Примечания 

Политики по алфавиту
Депутаты Палаты представителей Бельгии
Политики XX века
Министры Бельгии
Публицисты по алфавиту
Публицисты Бельгии
Публицисты XX века
Социалисты Бельгии
Кооператоры